Javier Vargas (ur. 1941) – meksykański piłkarz
 Javier Vargas (ur. 1958) – hiszpański muzyk